Divin poate însemna:
 (ca adjectiv) referitor la Divinitate
 (ca substantiv, în Republica Moldova) distilat de vin, coniac